Dubové – comune slovacco del distretto di Zvolen, nella regione di Banská Bystrica
Dubové – comune slovacco del distretto di Turčianske Teplice, nella regione di Žilina